De Primera División 2007/08 was de 77e uitvoering van de hoogste betaaldvoetbalafdeling in Spanje. Het seizoen begon op 25 augustus 2007. Al vrij vroeg in het seizoen werd Real Madrid voor de tweede keer op rij landskampioen.

Promovendi 
Gepromoveerd uit de Segunda División A waren Real Valladolid, UD Almería en Real Murcia.

Eindstand 

Pos = Positie ; Wed = Wedstrijden ; W = Winst ; G = Gelijk ; V = Verlies ; DV = Doelpunten voor ; DT = Doelpunten tegen ; DS = Doelsaldo ; P = Punten

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Pichichi 

De Pichichi wordt jaarlijks uitgereikt aan de topscorer van de Primera División.

Records
Eerste doelpunt van het seizoen: Sergio Agüero voor Atletico Madrid tegen Real Madrid (25 augustus 2007)
Snelste doelpunt in een wedstrijd: 7 seconden - Joseba Llorente voor Valladolid tegen Espanyol (20 januari 2008)
Doelpunt in de laatste punt in een wedstrijd: 90+4 minuten Manu del Moral voor Getafe tegen Recreativo (2 september 2007)
Breedste winnende marge: Real Madrid 7-0 Valladolid (10 februari 2008)
Meeste doelpunten in een wedstrijd: 9 - Atletico Madrid 6-3 Almería (6 april 2008)
Eerste eigen doelpunt van het seizoen: Daniel Jarque voor Sevilla tegen Espanyol (25 september 2007)
Eerste hattrick van het seizoen: Thierry Henry naar Barcelona tegen Levante (29 september 2007)
De meeste doelpunten van een team in een wedstrijd: Real Madrid 7-0 Valladolid (10 februari 2008) / Mallorca 7-1 Recreativo (9 maart 2008)
De meeste goals in een helft door een team: 5 - Real Madrid 7-0 Valladolid (10 februari 2008) / Mallorca 7-1 Recreativo (9 maart 2008)
Meeste doelpunten gescoord door verliezende team: 3 Doelpunten - Atletico Madrid 4-3 Sevilla (31 oktober 2007)
Atletico Madrid 3-4 Villarreal (4 november 2007)/
Real Madrid 4-3 Mallorca (11 november 2007)/
Atletico Madrid 4-3 Valladolid (25 november 2007)/
Levante 4-3 Betis (25 november 2007)/
Villarreal 4-3 Deportivo (13 januari 2008)/
Atletico Madrid 6-3 Almería (6 april 2008)/
Murcia 3-5 Barcelona (17 mei 2008)
Eerste gele kaart: Luis Amaranto Perea voor Atletico Madrid tegen Real Madrid (25 augustus 2007)
Eerste rode kaart: David Cortes voor Getafe tegen Sevilla (25 augustus 2007)

Primera División
Competitievoetbal 2007/08